Бохинен () — фамилия.
 Бохинен, Ларс (род. 1969) — норвежский футболист.
 Бохинен, Эмиль (род. 1999) — норвежский футболист.